In the Dutch Mountains (album), album van Nits uit 1987
 In the Dutch Mountains (nummer), nummer van Nits uit 1987